Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres U et F.

Sigles et abréviations 
 uF, graphie alternative de µF, microfarad ;
 UF, université de Floride ;
 UF, Union des francophones ;
 UF, ultrafiltration : procédé de traitement pour la production d’eau potable ;
 UF, unité fonctionnelle ;
 U.F., Union fédérale des associations françaises d'anciens combattants (Union fédérale) ;
 Unidad de Fomento, une unité de compte utilisée au Chili.

Références